Ферхан Хасани (; родился 19 июня 1990 года в Тетово, Македония) — македонский футболист албанского происхождения, вингер клуба «Партизани» и сборной Македонии.

Клубная карьера 

Хасани — воспитанник клуба «Шкендия». 3 августа 2010 года в матче против «Тетекса» он дебютировал в чемпионате Македонии. 19 сентября в поединке против «Горизонта» Ферхан забил свой первый гол за «Шкендию». В своём дебютном сезоне он помог клубу выиграть чемпионат и стал лучшим его бомбардиром.

В начале 2012 года Хасани перешёл в немецкий «Вольфсбург». Сумма трансфера составила 700 тыс. евро. 30 сентября в матче против «Майнц 05» он дебютировал в Бундеслиге.

Через год отчаявшись завоевать место в основе «Вольфсбурга» Хасани присоединился в датскому «Брондбю». 15 сентября 2013 года в матче против «Оденсе» он дебютировал в датской Суперлиге. В этом же поединке Ферхан забил свой первый гол за «Брондбю». Летом 2015 года Хасани вернулся в «Шкендию». В матче против «Работничков» он сделал хет-трик. В своём дебютном сезоне Хасани помог клубу выиграть Кубок Македонии. В сезоне 2017/18 он стал лучшим бомбардиром чемпионата (22 гола).

Международная карьера 
22 декабря 2012 года в товарищеском матче против сборной Китая дебютировал за сборную Македонии. 29 февраля 2012 года в поединке против сборной Луксембурга он забил свой первый гол за национальную команду.

Голы за сборную Македонии

Достижения 

Командные

 «Шкендия»
  Чемпионат Македонии по футболу (2): 2010/11, 2017/18
 Обладатель Кубка Македонии (2): 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Македонии: 2010/11

 «ХИК»
  Чемпионат Финляндии по футболу: 2020
 Обладатель Кубка Финляндии: 2020

Примечания 

Футболисты Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии по футболу
Игроки ФК «Шкендия»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Брондбю»
Игроки ФК «Аль-Раед»
Игроки ФК ХИК
Игроки ФК «Партизани»